Реј Винстоун () је енглески глумац, рођен 19. фебруара 1957. године у Хакнију (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 1976. || ||-{The Sweeney}-  Series 3, Episode Loving Arms || || 
|-
| 1979. || ||-{That Summer}- || Стив || 
|-
| 1979. || ||-{Scum}- || Карлин ||
|-
| 1979. || ||-{Quadrophenia}- || Кевин ||
|-
| 1981. || ||-{Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains}- || Били ||
|-
| 1983. || ||-{Auf Wiedersehen Pet}- || Колин||
|-
| 1984. || ||-{Robin of Sherwood}- || Вил Скарлет || 
|-
| 1994. || ||-{Ladybird, Ladybird}- || Сајмон ||
|-
| 1997. || ||-{Nil by Mouth}- || Реј|| 
|-
| 1997. || ||-{Face}- || Дејв ||
|-
| 1997. || || -{Our Boy}- || Вуди Вилијамсон || 
|-
| 1998. || ||-{Martha, Meet Frank, Daniel and Laurence}- || Педерсен ||
|-
| 1998. || ||-{Final Cut}- || Реј ||
|-
| 1999. || ||-{Darkness Falls}- || Џон Барет ||
|-
| 1999. || ||-{The War Zone}- || тата || 
|-
| 1999. || ||-{Tube Tales}- || отац || 
|-
| 2000. || ||-{There's Only One Jimmy Grimble}- || Хари ||
|-
| 2000. || ||-{Sexy Beast}- || Гари „Гал“ Дав||
|-
| 2000. || ||-{Love, Honour and Obey}- || Реј Крид ||
|-
| 2001. || ||-{Last Orders}- || Винс „Винси Додс || 
|-
| 2001. || ||-{The Martins}- ||господин Марвел||
|-
| 2002. || ||-{Ripley's Game}- || Ривс ||
|-
| 2003. || ||-{Henry VIII}- || Хенри VIII || 
|-
| 2003. ||Хладна планина ||-{Cold Mountain}- || Тиг ||
|-
| 2004. || ||-{Everything}- || Ричард ||
|-
| 2004. ||Краљ Артур ||-{King Arthur}- || Борс ||
|-
| 2005. || ||-{The Proposition}- || капетан Стенли ||
|-
| 2005. || ||-{The Magic Roundabout}- || војник Сем || глас
|-
| 2005. || ||-{The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe}- || господин Бивер || глас
|-
| 2005. || ||-{Vincent}- || Винсент Галагер || 
|-
| 2006. || ||-{Sweeney Todd}- || Свини Тод || 
|-
| 2006. || ||-{All in the Game}- || Френки || 
|-
| 2006. ||Двострука игра ||-{The Departed}- || гопсоодин Финч ||
|-
| 2006. || ||-{Breaking and Entering}- || Бруно Фела ||
|-
| 2007. || Беовулф ||-{Beowulf}- || Беовулф ||
|-
| 2008. || ||-{Fool's Gold}- || Мо Фич ||
|-
| 2008. ||Индијана Џоунс и краљевство кристалне лобање ||-{Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull}- || Џорџ „Мак” Мекхејл ||
|-
| 2009. || ||-{The Devil's Tomb}- ||Блејкли||
|-
| 2009. || ||-{44 Inch Chest}- || Колин Дајмонд ||
|-
| 2009. || || -{Fathers of Girls}- || Френк Хорнер ||
|-
| 2010. || ||-{Sex & Drugs & Rock & Roll}- || Вилијам Дари||
|-
| 2010. || Перси Џексон: Крадљивац муње ||-{Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief}- || Арес ||
|-
| 2010.|| ||-{Edge of Darkness}- || Метју Џедберо ||
|-
| 2010. || ||-{13}- || Роналд Лин || 
|-
| 2010.|| ||-{London Boulevard}- || Гант ||
|-
| 2010. || ||-{Tracker}- || Арјан || 
|-
| 2011. || ||-{Killzone 3}- || адмирал Орлок || видео-игра 
|-
| 2011. || ||-{Rango}- || Бед Бил || глас
|-
| 2011. || Иго ||-{Hugo }- || ујак Клод || 
|-
| 2011. || ||-{The Sweeney}- || Џек Реган || 
|-
| 2011. || ||-{Cleo}- || Јулије Цезар ||
|-
| 2014. || Ноје ||-{Noah}- || Тубал-Каин || 
|-
| 2019. || Мачке ||-{Cats}- || Гроултигер || 
|-
| 2021. || Црна Удовица ||-{Black Widow}- || генерал Дрејков || 
|-
| 2022. || Мачак у чизмама: Последња жеља ||-{Puss in Boots: The Last Wish}- || Тата Медвед || глас
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1957.
Енглески глумци
Британски глумци